

Sigle 
 Legends Football League (sino all'inizio del 2013: Lingerie Football League) – campionato di football americano femminile
 Lower flammable limit  – limite di infiammabilità inferiore

Economia 
 LFL – simbolo NYSE di LAN Airlines

Codici 
 LFL – codice vettore ICAO di Executive Air